Chimik Moskva Oblast kan syfta på:

 Chimik Moskva Oblast - namnet på en ishockeyklubb i Moskva oblast i Ryssland 1998–2004, se Chimik Voskresensk
 Chimik Moskva Oblast - namnet på en tidigare ishockeyklubb baserad i Mytisjtji i utkanten av Moskva, Ryssland 2005-2008, se Atlant Mytisjtji